XTT steht für:
 Triphenyltetrazoliumchlorid

xtt steht für:
 Tacahua (ISO-639-3-Code), Dialekt von Atatláhuca–San Miguel Mixtec, mixtekische Sprache in Oaxaca, Mexiko

Abkürzung